Kepone steht für

 eine alternative Bezeichnung des Insektizids Chlordecon
 eine US-amerikanische Indie-Rock-Band aus Richmond, Virginia, siehe Kepone (Band)